Rafael Orozco puede referirse a:

 Personas

 Rafael Higinio Orozco, futbolista y empresario mexicano;
 Rafael Orozco Flores, músico español;
 Rafael Orozco Maestre cantante vallenato colombiano;
 Rafael Orozco (futbolista), futbolista mexicano;
 Rafael Orozco (yudoca), yudoca venezolano.

 Televisión

 Rafael Orozco, el ídolo una serie de televisión colombiana.